Friedrich Kofler ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kofler (Archäologe) (auch Fritz Kofler; 1830–1910), deutscher Archäologe
 Friedrich Kofler (Politiker) (* 1949), österreichischer Politiker und Unternehmer